Mužská čtyřhra na Letních olympijských hrách 1912 probíhala ve stockholmském areálu Östermalms IP. Soutěž se konala v období od 28. června do 5. července 1912 na otevřených dvorcích. Nastoupilo do ni čtyřicet čtyři tenistů. Hrálo se na tři vítězné sety.

Olympijský turnaj 
Obhájcem zlaté medaile z předchozí olympiády byl britský pár Reginald Doherty a George Hillyard. Velká Británie však na olympiádu nevyslala žádného reprezentanta pro paralelně hraný grandslam ve Wimbledonu 1912.

O necelé dva měsíce dříve proběhla na stockholmské olympiádě i čtyřhra v hale na dřevěné palubovce.

Olympijské vítězství vybojoval jihoafrický pár Harold Kitson a Charles Winslow, jehož členové ve finále zdolali rakouské reprezentanty Felixe Pipese s Arthurem Zborzilem po čtyřsetovém průběhu. Jihoafričané tak potvrdili turnajovou formu, když v singlové soutěži získal Winslow zlato a Kitson stříbro.

Zápas o bronzovou medaili vyhrála francouzská dvojice Albert Canet a Edouard Mény de Marangue, když přehrála český pár Ladislav Žemla a Jaroslav Just ve třech sadách.

Pavouk

Finálová fáze 

| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=
| RD1-team2= 
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=0
| RD1-score2-3=1
| RD1-score2-4=
| RD1-score2-5=
| RD1-seed3=
| RD1-team3= 
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=1
| RD1-score3-4=1
| RD1-score3-5=
| RD1-seed4=
| RD1-team4=
| 3rd-score1-1=13
| 3rd-score1-2=6
| 3rd-score1-3=8
| 3rd-score1-4=
| 3rd-score1-5=
| 3rd-seed2=
| 3rd-team2= 
| 3rd-score2-1=11
| 3rd-score2-2=3
| 3rd-score2-3=6
| 3rd-score2-4=
| 3rd-score2-5=
}}

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 8-5-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále

| team-width=210

| RD1-seed1=
| RD1-team1= 
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=6| RD1-score1-3=6| RD1-score1-4=
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=
| RD1-team2= 
| RD1-score2-1=0
| RD1-score2-2=0
| RD1-score2-3=2
| RD1-score2-4=
| RD1-score2-5=
| RD1-seed3=
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=
| RD1-score3-2=
| RD1-score3-3=
| RD1-score3-4=
| RD1-score3-5=
| RD1-seed4=
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=
| RD1-score4-2=
| RD1-score4-3=
| RD1-score4-4=
| RD1-score4-5=
| RD1-seed5=
| RD1-team5=
| RD1-score5-1=
| RD1-score5-2=
| RD1-score5-3=
| RD1-score5-4=
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=
| RD1-score6-2=
| RD1-score6-3=
| RD1-score6-4=
| RD1-score6-5=
| RD1-seed7=
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=
| RD1-score7-2=
| RD1-score7-3=
| RD1-score7-4=
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=
| RD1-team8=
| RD1-score8-1=
| RD1-score8-2=
| RD1-score8-3=
| RD1-score8-4=
| RD1-score8-5=
| RD2-seed1=
| RD2-team1= 
| RD2-score1-1=8| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=2
| RD2-score1-4=3
| RD2-score1-5=
| RD2-seed2=
| RD2-team2={{flagIOCathlete|Albert Canet|FRA|1912 Summer}} {{nowrap|

4. sekce 
{{Pavouk 8-5-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále

| team-width=210

| RD1-seed1=
| RD1-team1= 
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=6| RD1-score1-3=6'''
| RD1-score1-4=
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=
| RD1-team2= 
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=0
| RD1-score2-4=
| RD1-score2-5=
| RD1-seed3=
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=
| RD1-score3-2=
| RD1-score3-3=
| RD1-score3-4=
| RD1-score3-5=
| RD1-seed4=
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=
| RD1-score4-2=
| RD1-score4-3=
| RD1-score4-4=
| RD1-score4-5=
| RD1-seed5=
| RD1-team5= {{flagIOCathlete|Ludwig Heyden|GER|1912 Summer}}
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=6| RD1-score5-3=6| RD1-score5-4=4
| RD1-score5-5=6| RD1-seed6=
| RD1-team6= 
| RD1-score6-1=6| RD1-score6-2=4
| RD1-score6-3=2
| RD1-score6-4=6| RD1-score6-5=1
| RD1-seed7=
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=
| RD1-score7-2=
| RD1-score7-3=
| RD1-score7-4=
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=
| RD1-team8=
| RD1-score8-1=
| RD1-score8-2=
| RD1-score8-3=
| RD1-score8-4=
| RD1-score8-5=
| RD2-seed1=
| RD2-team1= 
| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=6| RD2-score1-3=6'''
| RD2-score1-4=
| RD2-score1-5=
| RD2-seed2=
| RD2-team2= 
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3=4
| RD2-score2-4=
| RD2-score2-5=
| RD2-seed3=
| RD2-team3=

Odkazy

Poznámky

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1912